MXN steht für:
 Mexikanischer Peso (ISO-4217-Code)
 Flughafen Morlaix–Ploujean (IATA-Code), französischer Regionalflughafen im Département Finistère, Region Bretagne

mxn steht für:
 Moi (West-Papua-Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache von der Vogelkop-Halbinsel im Nordwesten Neuguineas in der indonesischen Provinz Papua Barat

Abkürzung